Стикс (др.-греч. Στύξ «чудовище», лат. Styx) — в древнегреческой мифологии олицетворение первобытного ужаса и мрака, из которых возникли первые живые существа, и персонификация одноимённой мифической реки Стикс.
 Стикс — один из спутников Плутона.
 Стикс — бабочка Hypatopa styga, описанная в 2013 году.
 Стикс, Мартин Эрнст (1759—1829) — ординарный профессор Дерптского университета по кафедре диэтетики и гигиены, писатель.
 «Стикс» — фильм 2018 года режиссёра Вольфганга Фишера.
 Барсучиха Стикс — персонаж серий игр и мультфильмов Sonic Boom.

Реки 
Это название носят следующие реки:
 Стикс — река в древнегреческой мифологии.
 Стикс — малая река в Перми, приток Егошихи.
 Стикс — река на Ямайке.
 Стикс — река в Тасмании, Австралия.
Также такое же название имеют некоторые реки Австралии, Канады и США.

См. также 
 Styx (значения)
 Стикс-4 — система активной защиты объектов вычислительной техники от утечки информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок